Ivan Franko je osebno ime več ljudi:

 Ivan Franko, slovenski častnik
 Ivan Franko, ukrajinski pesnik, po njem imenovano mesto Ivano-Frankivsk